Ма́йя:
 Майя — женское имя.
 Майя — звезда в скоплении Плеяд.
 (66) Майя — астероид главного пояса.
 Майя () — род крабов.

История и культура Месоамерики 
 Майя — доколумбовая цивилизация в Месоамерике.
 Майя — современный народ.
 Письмо майя — письменность.
 Майя-киче, или Майяские языки — семья индейских языков Месоамерики.
 Майя — самоназвание юкатекского языка.
 Календарь майя — система календарей, созданных цивилизацией майя в доколумбовой Центральной Америке.

Античная мифология 
 Майя — одна из семи плеяд, мать Гермеса.
 Майя, или Майеста — италийская богиня, покровительница плодоносной земли.

Индийская культура 
 Майя () — философское понятие иллюзии в индийских религиях.
 Майя, или Майясура () — асура-зодчий, один из дайтьев, упоминающийся в «Махабхарате» и «Рамаяне».
 Майя — индийская царица, мать Будды Шакьямуни.
 Майя — приёмная мать Кришны, чаще упоминаемая под именем Яшода.

Топонимы 
 Майя — горный хребет в Белизе и Гватемале.
 Майя — село в Мегино-Кангаласском улусе Якутии.
 Майя — коммуна в департаменте Эн (Франция).
 Майя-де-Монкаль — муниципалитет в Испании.

Имя 
  — жрец Амона при фараоне Эхнатоне.
  — казначей и архитектор в конце XVIII династии.
 Майя — кормилица Тутанхамона.
 M.I.A. — британская певица тамильского происхождения.
 Хэррисон, Майя, известная под псевдонимом Mýa — поп-исполнительница из США.

Персонажи 
 Майя — главный персонаж книги и мультсериала «Приключения пчёлки Майи».
 Древняя Майя — персонаж телесериала «Файлы Дрездена».

Фамилия 
 Бразилиано Майя, Артур (1992—2016) — бразильский футболист.
 Майя, Демиан (род. 1977) — бразильский боец ММА.
 Майя, Марко (род. 1965) — профсоюзный и политический деятель Бразилии.
 Майя, Мел (род. 2004) — бразильская актриса.
 Майя, Тиаго (род. 1997) — бразильский футболист, полузащитник клуба «Сантос».
 Мойрияк де Майя, Жозеф-Анн-Мари де (1669—1748) — французский синолог, монах ордена иезуитов, католический миссионер в Китае.

См. также 
 Мая (значения)
 Maya (значения)
 Майяр (значения)
 Майар (ед. ч. Майа) — духи из вселенной Дж. Р. Р. Толкина.